Попадю́к — українське прізвище, походить від слова Піп.
 Попадюк Василь Васильович — український скрипаль, засновник гурту PapaDuke.
 Попадюк Василь Іванович — український музикант-сопілкар, засновник фольклорного ансамблю «Троїсті музики», народний артист України.
 Попадюк Ігор Михайлович — майор Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.
 Попадюк Зорян Володимирович — український дисидент, правозахисник, громадський діяч.
 Попадюк Олександр Андрійович — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Попадюк Роман — перший посол США в Україні.

українські прізвища